Vésigneul bezeichnet:

 Faux-Vésigneul, französische Gemeinde im Département Marne
 Vésigneul-sur-Marne, französische Gemeinde im Département Marne